National Liberation Front:
 Nacionalna oslobodilačka fronta (Južni Jemen) (NLF)
 Nacionalna oslobodilačka fronta (Grčka) (EAM)

Vidi 
Fronta narodnog oslobođenja